Marcelino est un diminutif du prénom espagnol Marcelo. Il peut désigner :

Prénom utilisé comme pseudonyme 

 Marcelino (1940-), Marcelino Martínez Cao, footballeur espagnol
 Marcelino (1955-), Marcelino Pérez Ayllón, footballeur et entraîneur de football espagnol
 Marcelino (1965-), Marcelino García Toral, footballeur et entraîneur de football espagnol
 Marcelino (1971-) Marcelino Elena Sierra, footballeur espagnol

Prénom 

Marcelino Bernal (1962-), footballeur mexicain.
Marcelino Bolivar, (1964-), boxeur vénézuélien
Marcelino Menéndez y Pelayo, (1856–1912) érudit espagnol
Marcelino dos Santos, (1929-), poète et homme politique mozambicain

Toponymie 
San Marcelino,  ville des Philippines

Autre 
 Marcelino, série télévisée d'animation
 Marcelino (film)

Voir aussi